Federico Guarducci (1851-1931), géodésien et auteur italien.
 Margherita Guarducci (1902-1999), archéologue et épigraphiste italienne.
  (né en 1956), nageur italien.
 Corrado Guarducci, acteur français.

Patronyme italien